Загор — различные значения:

 Населённые пункты
 Загор — серболужицкая деревня в коммуне Гроспоствиц района Баутцен, земля Саксония, Германия.
 Загор — деревня в районе Собранце, Кошицкий край, Словакия.